Kaliakra steht für:

 Kaliakra, Kap an der bulgarischen Schwarzmeerküste
 Kaliakra (Schiff), Segelschulschiff der bulgarischen Handelsmarine
 Kaliakra-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis